Garrigues (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Garrigues (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Garrigues – comarca w Hiszpanii